Val 2001 kan syfta på:

Kyrkovalet 2001 (Svenska kyrkan)
Parlamentsvalet i Storbritannien 2001
Stortingsvalet i Norge 2001